Grand Mound (Iowa)
Grand Mound (Washington)

Desambiguações de topônimos